25 januari 2011, de dag waarop in Egypte grootschalige protesten tegen het regime van Hosni Moebarak aanvingen
 Day of Anger (1967), een Italiaanse film uit 1967